Calabaça pode referir-se a:
 Crescentia cujete
 Cabaceiro-amargoso
 Cabaça
 Calabaças — um grupo indígena.

Desambiguação